Суперкубок Бельгії з футболу 1994 — 15-й розіграш турніру. Гра відбулася 17 серпня 1994 року між чемпіоном і володарем кубка Бельгії клубом «Андерлехт» та фіналістом кубка Бельгії клубом «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1994
Бельгія
1994 у бельгійському спорті